Creel bezeichnet:

 Creel, Stadt im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua
 Creel Township, Township in North Dakota, USA

Creel ist der Nachname folgender Personen:

 Enrique Creel Cuilty (1854–1931), mexikanischer Politiker und Diplomat
 Gavin Creel (* 1976), US-amerikanischer Sänger und Schauspieler
 George Creel (1876–1953), US-amerikanischer Journalist
 Herrlee Creel (1905–1994), US-amerikanischer Sinologe und Philosoph
 Jack Creel (1916–2002), US-amerikanischer Baseballspieler
 Leanna Creel (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin und Regisseurin
 Santiago Creel Miranda (* 1954), mexikanischer Politiker

Siehe auch:
 Krehl